

События 
 Консулы: Аппий Клавдий Пульхр (патриций) и Квинт Цецилий Метелл Македонский (плебей); проконсул: Гней Эгнаций; претор: Гней Эгнаций.
 Восстание ареваков распространяется на город Нуманцию.
 143—142 — Римляне привели в покорность ареваков, кроме Терманции и Нуманции.
 143—110 — Несколько походов римлян в области гельветов, бойев, таурингов, карнов (Швейцария, Тироль, Каринтия). Несколько триумфов.
 Диодот Трифон начал войну с Иудеей.

Родились 
 Марк Антоний «Оратор» (ум. 87 до н. э.), древнеримский политик и оратор, консул в 99 году до н. э., цензор в 97 году. В 101—100 гг. до н. э. вёл борьбу с пиратами Восточного Средиземноморья;
 143, ок. — Марк Юний (ум. ок. 60 до н. э.), интеллектуал, знаток древностей и права, автор труда «О властях». Предположительно, занимал должность народного трибуна (по разным версиям, в 124, 123 или 122 году до н. э.).

Скончались 
 Ионатан Хасмоней — предводитель восстания Хасмонеев.

См. также

Примечания